Wang Juan può riferirsi a:
Wang Juan (1975) –  atleta paralimpica cinese
Wang Juan (1982) –  judoka cinese